B 122 oder B-122 bezeichnet:
 die Bundesstraße 122 in Deutschland
 die Voralpen Straße in Österreich
 Avia B-122, tschechoslowakisches Schulflugzeug

Abkürzung